Okręg Bihor
 Masyw Biharu